Gecarcinus är ett släkte av kräftdjur. Gecarcinus ingår i familjen Gecarcinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Gecarcinus